Мегреладзе — грузинская фамилия.

 Мегреладзе, Георгий Мерабович (род. 1978) — грузинский футболист.
 Мегреладзе, Мераб Надарьевич (1956—2012) — советский и грузинский футболист.